Zarjow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Anatoljewitsch Zarjow, russischer Eishockeyspieler
 Oleh Zarjow (* 1970), ukrainischer Politiker

 Wjatscheslaw Wjatscheslawowitsch Zarjow (1971–2010), russischer Fußballspieler